Phoenix Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Phoenix Peak, Antarktis,

USA 

 Phoenix Peak (berg), Alaska, Kenai Peninsula Borough, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar